Пиккер ( — «Громовержец»; Picker) может означать:
 «Пиккер» — сатирический журнал Эстонской ССР (1943—1991).
 «Пиккер» — эстонский сторожевой корабль (с 1961 года — «Московский университет»).
 Пиккер — в эстонской мифологии бог грозы.

Фамилия 
 Пиккер, Август Александрович (1889—1976) — российский борец.
 Пиккер, Генри (1912—1988) — немецкий юрист и писатель, сотрудник юридической службы в главной ставке Гитлера.
 Пиккер, Прийт (род. 1986) — эстонский футболист, вратарь.

См. также 
 Пикер